Boštjan Groznik, slovenski hokejist, * 3. julij 1982, Brezje.

Groznik je kariero začel v sezoni 2000/01 pri klubu HK Kranjska Gora, krajši čas igral tudi za HK Acroni Jesenice, od sezone 2002/03 pa igra za HDD Tilia Olimpija. Z Olimpijo je v sezonah 2002/03, 2003/04, 2006/07 in 2011/12 osvojil naslov slovenskega državnega prvaka.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, od tega enem v elitni diviziji.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 00
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| +7
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 21
| 1
| 7
| 8
|
| 69
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 14
| 1
| 1
| 2
| +8
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 12
| 0
| 3
| 3
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 1
| 4
| 5
| +10
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 26
| 2
| 10
| 12
|
| 39
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 13
| 2
| 3
| 5
|
| 8
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 13
| 0
| 4
| 4
|
| 20
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 22
| 2
| 1
| 3
|
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 22
| 3
| 6
| 9
|
| 65
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 22
| 3
| 4
| 7
|
| 39
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +3
| 18
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 20
| 4
| 4
| 8
|
| 65
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 16
| 0
| 3
| 3
| 0
| 14
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 26
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 24
| 1
| 5
| 6
|
| 53
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 40
| 0
| 1
| 1
| -3
| 90
|
| 12
| 0
| 0
| 0
| 0
| 46
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| 
| 22
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| 
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 52
| 0
| 2
| 2
| -11
| 65
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 53
| 0
| 2
| 2
|
| 76
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 29
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 51
| 0
| 2
| 2
|
| 32
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 25
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 43
| 0
| 1
| 1
|
| 111
|
| 10
| 0
| 2
| 2
|
| 12
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 16
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 512
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 69
| bgcolor="#7FFF00" | 91
| bgcolor="#7FFF00" | +11
| bgcolor="#7FFF00" | 900
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 85
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | +3
| bgcolor="#7FFF00" | 230
|}

Sklici

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HD HS Olimpija